

Pessoas
 Leif Målberg

Localidades

 Malberg (Altenkirchen)
 Malberg (Bitburg-Prüm)

Desambiguação